

Personen

Natuurkundige en familie
 Albert Einstein (1879-1955), Duits-Zwitsers-Amerikaans natuurkundige
 Mileva Einstein-Marić (1875-1948), Servisch natuurkundige, eerste echtgenote van Albert Einstein
 Elsa Einstein (1876-1936), nicht, achternicht en tweede echtgenote van Albert Einstein
 Hans Albert Einstein (1904-1973), zoon van Albert Einstein
 Eduard Einstein (1910-1965), tweede zoon van Albert Einstein 
 Bernhard Caesar Einstein (1930-2008), zoon van Hans Albert Einstein

Anderen
Alfred Einstein (1880-1953), musicoloog
Albert Brooks (1947-), geboren als Albert Einstein, acteur
Carl Einstein (1885-1940), Duits kunsthistoricus/-criticus, schrijver en politiek activist
Leopold Einstein, Duits journalist en voorvechter van esperanto
Robert "Bob" Einstein (1942-), acteur die het TV-personage Super Dave Osborne speelt, broer van Albert Brooks 
Izzy Einstein (1883/1888 - 1938), Amerikaanse politieagent tijdens de Drooglegging

Wetenschap

Scheikunde
Einsteinium, een kunstmatig chemisch element met atoomnummer 99.

Natuurkunde
Bose-einsteincondensaat, een toestand waarin een stof kan verkeren bij extreem lage temperatuur.
Bose-Einsteinstatistiek, een statistiek die het gemiddelde bezettingsgetal voor de energieniveaus van een boson beschrijft.
Einsteinkoelkast, een koelkast mede uitgevonden door Albert Einstein
Einstein-model in de theorie van de vaste stof
Einstein-vergelijking, een vergelijking in de zwaartekrachttheorie (algemene relativiteitstheorie).
Einstein-sommatieconventie, een korte notatie van coördinaatvergelijkingen of andere formules. Over gelijke indices wordt stilzwijgend gesommeerd.  
Einsteinrelatie, verband tussen beweging van deeltjes en de diffusieconstante zoals gepubliceerd in Einsteins werk uit 1905 over de brownse beweging.
Einsteinverschuiving, het effect dat klokken in een zwaartekrachtveld langzamer tikken wanneer ze geobserveerd worden door een verre observator. 
Einstein-Podolsky-Rosen paradox, een gedachtenexperiment dat aantoont dat het resultaat van een meting aan een deel van een kwantumsysteem een direct effect kan hebben op het resultaat van een meting verricht op een ander deel.
Einstein (eenheid), een eenheid gebruikt in de stralingssterkte en fotochemie.
Einstein-tensor, een tensor die de kromming van een ruimte uitdrukt in de algemene relativiteitstheorie.
Einsteincoëfficiënten, geeft de overgangswaarschijnlijkheden tussen energieniveaus in een atoom voor absorptie en emissie van licht. Een toepassing is de laser.
Einsteins wonderjaar 1905

Sterrenkunde en kosmologie
Einstein (planetoïde), een planetoïde ontdekt op 5 maart 1973.
Einstein-De Sittermodel voor de uitdijing van het heelal
Einstein-Rosen brug, wormgat voor tijdreizen
Einstein universum, een model dat een universum beschrijft als oplossing van de veldvergelijking van Einstein. 
Einsteinstraal van het universum
Einstein Observatory (HEAO-2), een röntgentelescoop van NASA.
Einsteinkruis, object aan de hemel Q2237+030 of QSO 2237+0305 
Einstein (inslagkrater), een grote maankrater aan de westzijde van de Maan
Einsteinring, in de sterrenkunde een ringvormige afbeelding van een ver melkwegstelsel door een gravitationele lens.
Einsteintoren, sterrenwacht in Potsdam
Einstein Telescoop, een voorgestelde telescoop voor de detectie en bestudering van zwaartekrachtgolven

Prijs en monument
Albert Einsteinmedaille
Albert Einstein Memorial

Overige vernoemingen
 Albert Einstein College of Medicine, New York
Einstein (berg) bij het Tannheimer Tal
Einsteinweg in Amsterdam, deel van de A10
Einstein@home is een distributienetwerk dat draait op BOINC framework
Mrs. Einstein, een Nederlandse vocale damesgroep
Albert Einstein (trein)

Tatung Einstein, een achtbits pc van het Taiwanese bedrijf Tatung. 
Baby Einstein, een bedrijf dat zich specialiseert in educatief speelgoed en films voor baby's en peuters. 
Einstein Bros. Bagels, een bagel- en koffieketen in de VS.
Generatie Einstein

Media en muziek
Einstein on the Beach, opera door Amerikaanse componist Philip Glass
Young Einstein, een comedy met in de hoofdrol Yahoo Serious, uit 1988
Einstein, een personage uit de Disney Classic Lady en de Vagebond
Einstein, de hond van Dr. Emmet Brown uit de Back to the Future Trilogie
Einstein (lied), een lied van Trobi in samenwerking met LouiVos en Mula B uit 2021